

Sigle et abréviation 
QRC est un sigle, ou une abréviation, qui signifie :
 The Queen's Own Rifles of Canada (également abrégé en « QOR of C » ou « QOR ») ;
 QR Code (Quick Response Code), soit code QR en français ;
 Quebec Railway Corporation, soit Société des chemins de fer du Québec (SCFQ) en français ;
 Quintin Roller Club, le club de patin (patin artistique, hockey sur patin à roulettes, course, ou loisir) de Quintin ;
 Question à réponse courte, l'élément d'un type d'épreuve, de concours ou d'examen ;
 Qatar Red Crescent, le Croissant Rouge du Qatar (ou CRQ), membre qatarie de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR / IFRC).